Regierung Jan Syrový steht für folgende Regierungen der Tschechoslowakei:

 Regierung Jan Syrový I (22. September 1938 – 4. Oktober 1938)
 Regierung Jan Syrový II (4. Oktober 1938 – 1. Dezember 1938)